Красуха — гора антропогенного походження (курган) в межах села Витачів Обухівського району Київської області.
 Красуха-2 — російська система радіоелектронної протидії, призначена для протидії повітряним розвідувальним системам. Може використовуватися у складі РЕБ.
 Красуха-4 — російська система радіоелектронної боротьби, постановки активних перешкод, призначена для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної і безпілотної авіації.А також здатні придушувати сигнали супутників радіолокаційної розвідки.